Бій за Кам'янець-Подільський — визволення міста військами УНР від збільшовизованих загонів російської армії 28 лютого 1918 року.
 Бій за Кам'янець-Подільський — бій між армією УНР та більшовиками 1 — 6 червня 1919 року.